CIB Bank — коммерческий банк в Будапеште. Он был основан в 1979 году. А 1 января 2008 года CIB Bank стал вторым по величине коммерческим банком Венгрии, после слияния с Inter-Európa Bank.

История 
 Банк был основан 9 ноября 1979 года.
 В 1998 году изменилась структура банка, и бывший владелец Intesa Bank (ранее: IntesaBCI) стал единственным владельцем CIB.
 1 января 2007 года объединены CIB Bank и Inter-Europa Bank, вместе они стали вторым по величине банком Венгрии.

Ссылки 
 CIB Bank
 CIB Bank information

Банки Венгрии